А́льфред Э́дмунд Брем, Брэм (; 2 февраля 1829, Унтеррентендорф [ныне Рентендорф], Саксен-Веймар-Эйзенах — 11 ноября 1884 год, там же) — немецкий зоолог и , вошедший в историю естествознания как автор знаменитой научно-популярной работы «Жизнь животных».

Биография 
Родился в семье деревенского пастора Людвига Брема, известного европейского орнитолога. С раннего возраста под руководством отца принимал участие в естественно-научных и особенно зоологических наблюдениях и работах. Сначала Брем поступил в университет Альтенбурга на факультет архитектуры (1843), о чём К. Краузе в своём биографическом очерке о Бреме пишет: «Однако он не избрал себе этой карьеры. Не стал даже врачом или учёным-зоологом, как следовало бы ожидать…». Впрочем, в 1847 году он отправился в путешествие по Африке как натуралист, после чего и началась его научная деятельность.

Путешествия 
Странствия Альфреда Брэма начались в 17-летнем возрасте с предложения барона Мюллера в 1847 году отправиться в путешествие по Африке в верховья Нила. После пятилетних странствований по Египту, Нубии и Восточному Судану, он вернулся в Германию и изучал в Йене и Вене естественные науки. Печатал орнитологические очерки в журналах и был одним из основателей Немецкого орнитологического общества.

Второе путешествие привело его в Испанию, третье в Норвегию и Лапландию и в 1862 году четвёртое — в северную Абиссинию. В последнем он сопровождал герцога Эрнста Саксен-Кобург-Готского. В 1863 году он принял приглашение стать директором , а в 1867 переселился в Берлин, где в 1869 году основал знаменитый . В 1877 году он объехал с доктором Финшем и графом  Западную Сибирь и северо-западный Туркестан; год спустя сопровождал кронпринца Рудольфа Австрийского в путешествии в область Среднего Дуная, в 1879 году в более продолжительном путешествии по Испании.

Научно-популярные работы 

Кроме «Путевых очерков из северо-восточной Африки» () (3 части, Йена, 1855) и многочисленных статей в специальных изданиях, Брем создал ряд превосходных научно-популярных работ, отличающихся основательностью содержания и живым, увлекательным изложением — это прежде всего «Das Leben der Vögel» («Жизнь птиц», Глогау, 1860—61), «Ergebnisse einer Reise nach Habesch» («Отчёт о поездке в Хабеш», Гамбург, 1863), «Иллюстрированная жизнь животных» () (6 томов, Гильдбург, 1863—69; 2 издание, 10 томов, Лейпциг, 1868—78; новое издание с раскрашенными рисунками, Лейпциг, 1881), «Die Thiere des Waldes» («Лесные звери», в соавторстве с Россмеслером, Лейпциг, 1863 г.) и в соавторстве с Бальдамусом, Бодинусом и др. «Птицы в неволе» () (тома 1 и 2, Лейпциг, 1870—75). Кроме того, Брем написал много статей для популярных изданий, таких как «Gartenlaube».

В XX веке «Жизнь животных» неоднократно переиздавалась в переработках («по А. Э. Брему»), отражающих состояние науки на момент переиздания (в частности, менялась систематика животных, обновлялись различные сведения, исправлялись неточности), однако при сохранении (по возможности) авторского научно-популярного стиля, плана изложения, рисунков.

Сочинения в русских переводах 

«Жизнь животных»
 Иллюстрированное издание «Жизнь животных Брэма» : В 10-ти т. / Пер. с 3-го нем. испр. и доп. изд. под ред. [и с предисл.] магистра зоологии К. К. Сент-Илера. — 2-е изд. Санкт-Петербург : т-во «Обществ. польза», 1894—1897
 «Жизнь животных» (двухтомник, , 1866 г.)
 Брем А.Э. Жизнь животных. В 3-х томах. Ред. Ф. С. Груздев; Под ред. А.М. Никольского. Издательство Сойкина, 1902 год.
 Брем А.Э. Жизнь животных. В 3-х томах. (Полн. пер. со 2-го нем. изд., вновь обраб. Рихардом Шмидтлейном для шк. и домаш. чтения, под ред. и с предисл. проф. П.Ф. Лесгафта)(с оригинальными немецкими хромлитографиями). Изд.Просвещение, СПб., 1902-1903 гг. 
 Жизнь животных. В 13-ти томах. 4 изд., вышли т. 4—10. — : тов-во «ДЕЯТЕЛЬ», 1911—1915.
 Жизнь животных по А. Э. Брему, под ред. А. Н. Северцова: В 5 тт. — , 1937—1948.
 Брэм А. Э. Жизнь животных: В 3 тт. / Под ред. А. М. Никольского. — : Терра, 1992. — 1452 с.: ил. — ISBN 5-85255-125-2.
  ISBN 5-85197-214-9.
 Брем А. Жизнь животных. — М.: Эксмо, 2004. — 960 с.: ил. — ISBN 5-699-00692-3.
 Жизнь животных. — М., 2010.

«Путешествие по Северо-Восточной Африке»

Примечания

Литература 

 
Финш О. Путешествие в Западную Сибирь : с рис. В тексте / О. Финш и А. Брэм. — Москва : Тип. М. Н. Лаврова и Ко, 1882
 
 

Зоологи Германии
Путешественники Германии
Популяризаторы биологии
Биологи XIX века
Выпускники Йенского университета